Sport
 Knock-out (sport), een term in de gevechtssport
 Knock-outsysteem, een spelsysteem bij toernooien
 Knock-out (spel), een historisch gezelschapsspel van MB

Varia
 Knock-outoptie, een optie op de financiële markt; zie Barrieroptie
 De Knock-Out Show, een Nederlands televisieprogramma van de VARA
 Knock-Out, een musical van Tijl Dauwe
 Knock-out (biologie), een biomedische met betrekking tot genexpressie